Карбозерка (в среднем течении Палвозерка, в верховье Нилокса)  — река в России, протекает по территории Поповпорожского сельского поселения Медвежьегорского района Карелии. Длина реки — 46 км, площадь водосборного бассейна — 245 км².

Река берёт начало из Большого Ламозера на высоте 159 м над уровнем моря.

Выше Палвозера река течёт под названием Нилокса. Ниже, до Карбозера, — Палвозерка.

Течёт преимущественно в восточном направлении по заболоченной местности.

Протекает через озёра: Великое, Круглое, Долгое, Сальмозеро, Палвозеро, Карбозеро.

Река в общей сложности имеет 19 притоков суммарной длиной 49,0 км.

Впадает в озеро Телекино на высоте 89,3 м над уровнем моря.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001312102000005102.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Нижнего Выга
Реки Медвежьегорского района